Дрейк — багатозначний термін.

Персоналії 
 Дрейк (прізвище)
 Дрейк (;  1986) — сценічне ім'я канадського репера та актора.
 Drake — міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Еммануеля Дрейка дель Кастільйо.

Топоніми 
 Дрейк — гора (2960 м), вершина в Південних Альпах, Нова Зеландія

Інше 
 Drake — назва ядра деяких процесорів архітектури Intel P6.
  — тип броненосних крейсерів.